

Niemcy 
1 miasto:
 Ratzeburg – miasto w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Herzogtum Lauenburg

Osoby 
 Isfried von Ratzeburg – biskup 
 Philipp von Ratzeburg – biskup